Rozgrywki bośniackiej Premijer Ligi w sezonie 2009/2010 są ósmymi w jej historii. W rozgrywkach bierze udział szesnaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z niższych lig. Odpowiednio – Olimpik Sarajewo z Prvej Ligi BiH oraz Rudar Prijedor z Prvej Ligi Republiki Serbskiej. Rozpoczęły się 1 sierpnia 2009 roku, a zakończą 2010 roku. Obrońcą mistrzowskiego tytułu był Zrinjski Mostar, ale nowym mistrzem Bośni i Hercegowiny została drużyna .

Drużyny

Stadiony i trenerzy

Tabela 

 ||rowspan=10 style="background-color:white;"|

Wyniki

Najlepsi strzelcy 
 16 bramek
  Feđja Dudić ()

 15 bramek
  Samir Bekrić ()

 14 bramek
  Juan Manuel Varea (NK Široki Brijeg)

 13 bramek
  Alen Škoro ()
  Adin Džafić ()

 10 bramek
  Elvir Čolić ()
  Alen Mešanović ()
  Krešimir Kordić ()

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie
2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
2009 w Bośni i Hercegowinie
2010 w Bośni i Hercegowinie